Eva o EVA puede referirse a los siguientes artículos:

Nombre 
 Eva, nombre de la primera mujer según la Biblia.
 Eva (nombre), nombre de mujer.

Ciencias e investigación 
 Actividad extravehicular, en astronáutica, actividad también conocida como "caminata espacial" (del inglés Extra Vehicular Activity).
 Valor Económico Añadido, un término usado en evaluación de proyectos de negocio (del inglés Economic Value Added).
 Goma EVA, en química, etileno acetato de vinilo (del inglés Ethylene Vinyl Acetate).
 Eva mitocondrial, ancestro común más reciente femenino que poseía las mitocondrias de las cuales descienden todas las de la población humana actual.
 Escala Visual Análoga, en medicina, un tipo de escala de respuesta psicométrica.

Entretenimiento y fantasía 
 Eva (canción de Nightwish), primer sencillo del disco Dark Passion Play de la agrupación Nightwish.
 EVA (Mecha), en manga y anime, robot orgánico humanoide de la serie Neon Genesis Evangelion.
 Exposición de Videojuegos Argentina (EVA), exposición de videojuegos en Argentina.
 EVA / Tatyana, personaje ficticio perteneciente a la saga Metal Gear Solid.
 Eva (película de 1948), película de Ingrid Bergman.
 Eva (película de 1962), película de Joseph Losey.
 Eva (película de 1968), película de Robert Lynn y Jeremy Summers.
 Eva (película de 2002), película de Neil St. Clair.
 EVA (película de 2011), película española de ciencia ficción dirigida por Kike Maíllo.

Comercio y geografía 
 EVA Transportes, una empresa de transporte de Portugal.
 Eva (Alabama), localidad estadounidense.
 Eva (Tennessee), localidad estadounidense.
 Río Eva (Teruel), un río del Sur de Aragón, Comarca Comunidad de Teruel.

Otros usos 
 Eva (uva), variedad de uva.
 (164) Eva, asteroide.
 Alfabeto europeo de Voynich, del inglés European Voynich Alphabet.
 Escuadrón de Vigilancia Aérea, unidad del Ejército del Aire de España.